Sarria ist eine Gemeinde in Galicien (Spanien) am Rande des Jakobsweges. Er gehört zur Provinz Lugo und hat  Einwohner (Stand ).

Für den Jakobsweg hat er besondere Relevanz, weil er die letzte verkehrsgünstig zu erreichende Stadt vor der 100-Kilometer-Grenze ist. 100 km ist die Mindestlaufstrecke für Fußpilger, um die Compostela zu erlangen.

Politik 
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde 

Quelle:  – grafische Aufarbeitung für Wikipedia

Wirtschaft

Persönlichkeiten 
 Gregorio Fernández (≈1576–1636), Bildhauer des spanischen Barocks
 Ramón López Carrozas OdeM (1937–2018), Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Bom Jesus do Gurguéia
 Diego López (* 1981), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien